Pa Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bazhou Shi, härad, Hebei, 
 Yuzhong Qu, härad, Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar